Příjmení Sieber nese více různých osobností:

 František Vilém Sieber (1789–1844) – česko-rakouský botanik a cestovatel
 Ignaz Sieber (1808–1887) – český a rakouský právník a politik německé národnosti
 Jana Sieberová (* 1965) – česká zdravotní sestra, aktivistka hospicového hnutí a spisovatelka